Флаг Называ́евского муниципального района Омской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 23 декабря 2015 года решением Совета Называевского муниципального района № 47 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 10711.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, составленное из двух горизонтальных полос. Верхняя часть полотнища составлена из трёх треугольных частей: зелёного цвета в центре (основание которой лежит на нижней полосе, а вершина расположена в середине верхнего края полотнища) и двух жёлтого цвета. Нижняя часть полотнища — голубого цвета, шириной 5/18 ширины полотнища. В центре зелёной и голубой части полотнища изображены сдвоенные узкие полосы белого цвета (из герба Называевского района)».

Обоснование символики 
Символика флага Называевского района многозначна.

Зелёная пирамида (треугольник) олицетворяет собой территорию Называевского района, его леса, поля и луга.

Два серебряных столба, вертикально пересекающие треугольник — аллегория железной дороги Екатеринбург — Тюмень — Омск, одной из важнейших ветвей Транссибирской магистрали, пересекающей территорию района, символ её значимости в становлении и развитии района.

Жёлтая часть полотнища — символ того, что Называевский район является районом сельскохозяйственным.

Голубая полоса с двумя белыми волнистыми полосками — символ многочисленных водных объектов (озёр, речек, прудов), расположенных на территории района.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, высшей ценности, величия.

Зелёный цвет символизирует весну и природу, здоровье, молодость и надежду.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

История 
Первый флаг Называевского муниципального района был утверждён 28 ноября 2008 года решением Совета Называевского муниципального района № 387.

Описание 
«Флаг Называевского муниципального района представляет собой прямоугольное полотнище из трёх вертикальных полос: две равновеликие — слева — зелёного, справа — голубого цвета, в центре полоса вдвое уже, чем крайние — жёлтого цвета, окаймлённая двумя вертикальными серебристыми (серыми) линиями с небольшим отступом от края полосы. Отношение ширины флага к его длине 2:3».

Обоснование символики 
Зелёная полоса олицетворяет собой Называевский район как территориально-административную единицу, являющуюся одним из 32 районов, изображённых (зелёная пирамида) на гербе Омской области.

Зелёный цвет символизирует растительность, леса. Это символ надежды, изобилия, радости и спокойствия.

Две серебристые (серые) параллельные линии, рассекающие флаг, — символ железной дороги, который показывает значимость железной дороги в создании, становлении и развитии района.

Серебряный цвет символизирует благополучие, чистоту.

Жёлтая полоса указывает на то, что Называевский район является сельскохозяйственным районом.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства и справедливости.

Голубая полоса символизируют наличие на территории муниципального района озёр и водоёмов.

Голубой цвет символизирует красоту, мягкость, величие.

Примечания